Robert A. Leonard
Robert Z. Leonard (1889-1968) regista, attore e produttore statunitense
Robert Sean Leonard (1969) attore statunitense